Az Szansa na Sukces () egy évente megrendezett zenei tehetségkutató műsor volt Lengyelországban 1993 és 2012 között. A verseny szervezője a lengyel közszolgálati televízió, a TVP. 2019-től a versenyt ismét megrendezték, a győztese pedig képviselheti Lengyelországot a Junior Eurovíziós Dalfesztiválon, míg 2020-ban egyszeri alkalommal az Eurovíziós Dalfesztiválra is ezzel a műsorral választották ki a lengyel indulót.

Győztesek

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 🅦 Weboldal
  Facebook
  Instagram

Nemzeti válogatók az Eurovíziós Dalfesztiválra
Könnyűzenei televízióműsorok
Tehetségkutató versenyek
Lengyelország